FK Čadca (celým názvem: Futbalový klub Čadca) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Čadca. Založen byl v roce 1921. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Střed.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Čadca s kapacitou 10 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1921 – založení
 TJ ZZO Čadca (Telovýchovná jednota Združených závodov a organizácií Čadca)
 FK Čadca (Futbalový klub Čadca)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1963–1965: Krajský přebor – sk. Střed
 1965–1967: Divize F
 1967–1969: Krajský přebor – sk. Střed
 1969–1974: Divize F
 1974–1976: Krajský přebor – sk. Střed
 1976–1978: Divize F
 1978–1981: Divize – sk. Střed
 1981–1986: 2. SNFL – sk. Východ
 1986–1990: 1. SNFL
 1990–1992: 2. SNFL – sk. Východ
 1992–1993: Divize – sk. Střed
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2004: 3. liga – sk. Střed
 2008–2010: 3. liga – sk. Východ
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: 4. liga 
 2014–: 3. liga – sk. Střed

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921
FK